Tradiția locală pretinde că municipiul Iași din România a fost construit pe șapte coline (dealuri). Multe alte orașe ale lumii au tradiții similare; despre Roma și Constantinopol, de exemplu, se spune că au fost construite tot pe șapte coline.

Colinele 
Fiecare colină este populată cu monumente, edificii religioase sau parcuri:

 Dealul Breazu: Biserica Nașterea Maicii Domnului (1994);
 Dealul Bucium: Mănăstirea Bucium (1853);
 Dealul Cetățuia: Mănăstirea Hlincea (1587), Mănăstirea Cetățuia (1668);
 Dealul Copou: Mănăstirea Podgoria Copou (1638), Parcul Copou (1833), Grădina Botanică din Iași (1856), Parcul Expoziției (1923) și multe clădiri monumentale;
 Dealul Galata: Mănăstirea Galata (1582), Băile Nicolina (1950);
 Dealul Repedea: Rezervația Repedea (1955);
 Dealul Șorogari: Sit arheologic (Ivănești).

Fotogalerie

Vezi și 
 Codrii Iașilor
 Lista orașelor construite pe șapte coline
 Șapte coline ale Romei
 Seven hills (Șapte coline)

Referințe

Legături externe 
 Cele șapte coline ale Iașului  

Iași